Goudsberg (Lunteren), een heuvel ten noordoosten van Lunteren in de Nederlandse provincie Gelderland
 Goudsberg (Valkenburg), een heuvel tussen Valkenburg en Walem in de Nederlandse provincie Limburg